Radics Gábor (1906–1968) zenész - hegedű, szaxofon
 Radics Gábor (1924–2007) zenész - zongora, vibrafon

Jegyzetek